Ива́н Гогель:
 Гогель, Иван Григорьевич (1770—1834) — артиллерийский генерал и военный педагог и писатель.
 Гогель, Иван Иванович (1806—1850) — русский военачальник, генерал-майор.